Antti-Jussi Niemi (né le  à Vantaa en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1995, il attaque sa carrière en SM-liiga au Jokerit Helsinki. Il est choisi en 1996 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sénateurs d'Ottawa en , en . De 2000 à 2002, il rejoint les Mighty Ducks d'Anaheim en Ligue nationale de hockey. À partir de 2003, il porte les couleurs du Frölunda HC en Elitserien. En 2008, il intègre l'effectif du Lada Togliatti de la Ligue continentale de hockey.

Il prend sa retraite en 2014. En 2017, il est intronisé avec le numéro 245 au Temple de la renommée du hockey finlandais.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 6|| 0|| 2|| 2|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1996-1997 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 44|| 2|| 9|| 11|| 38|| 9|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|1997-1998 || Jokerit Helsinki ||SM-liiga || 46|| 2|| 6|| 8|| 71|| 8|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|1998-1999 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 53|| 3|| 7|| 10|| 107|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|1999-2000 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 53|| 8|| 8|| 16|| 79|| 11|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
|2000-2001|| Mighty Ducks de Cincinnati|| LAH|| 36|| 3|| 8|| 11|| 26|| || || || ||  
|-
|2000-2001|| Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH|| 28|| 1|| 1|| 2|| 22|| || || || || 
|-
|2001-2002|| Mighty Ducks de Cincinnati|| LAH|| 39|| 10|| 9|| 19|| 25|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2001-2002|| Mighty Ducks d'Anaheim || LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
|2002-2003 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 48|| 6|| 11|| 17|| 42|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2003-2004 ||Västra Frölunda HC Göteborg || Elitserien || 47|| 4|| 14|| 18|| 74|| 10|| 4|| 1|| 5|| 20
|-
|2004-2005 || Västra Frölunda HC Göteborg || Elitserien || 45|| 4|| 9|| 13|| 78|| 14|| 0|| 0|| 0|| 41
|-
|2005-2006 || Västra Frölunda HC Göteborg || Elitserien || 49|| 1|| 4|| 5|| 60|| 17|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
|2006-2007 || Västra Frölunda HC Göteborg || Elitserien || 48|| 3|| 11|| 14|| 110|| || || || || 
|-
|2007-2008 || Västra Frölunda HC Göteborg || Elitserien || 46|| 1|| 4|| 5|| 61|| || || || || 
|-
| 2008-2009 ||Lada Togliatti || KHL || 37|| 0|| 2|| 2|| 30|| || || || || 
|-
|2008-2009 || Leksands IF || Allsvenskan || 8|| 0|| 0|| 0|| 22|| || || || || 
|-
|2009-2010 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 51|| 1|| 8|| 9|| 74|| 3|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
|2010-2011 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 38|| 1|| 2|| 3|| 78|| 7|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
|2011-2012 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 43|| 1|| 7|| 8|| 52|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2012-2013 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 39|| 2|| 7|| 9|| 36|| 6|| 0|| 0|| 0|| 29
|-
|2013-2014 || Jokerit Helsinki ||Liiga || 32 || 2 || 4 || 6 || 31 || - || - || - || - || -

| 29 || 1 || 1 || 2 || 22 ||   ||   ||   ||   ||

Références 

Naissance en septembre 1977
Naissance à Vantaa
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Leksands IF
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Médaillé d'argent olympique finlandais
Défenseur de hockey sur glace